Малое Долгое:
 Малое Долгое (озеро) — озеро в Аккайынском районе Северо-Казахстанской области Казахстана. 
 Малое Долгое (деревня)  — деревня в Юрьянском районе Кировской области России.

Примечания